Bernes steht für:
 Bernes, Gemeinde im Département Somme, Frankreich
 Bernes-sur-Oise, Gemeinde im Département Val-d’Oise, Frankreich
 Leulinghen-Bernes, Gemeinde im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 (3038) Bernes, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Bernes ist der Familienname von:
 Mark Naumowitsch Bernes (1911–1969), russischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Berne
 Berness
 Berner